У́ри Амо́с Ше́рки (; род. 1959, Алжир) — один из выдающихся современных раввинов Израиля. Возглавляет ивритское отделение института «Махон Меир» и Центр преподавания иудаизма на французском языке при Махон Меир (CMEJ). Является раввином синагоги Бейт-Йеуда района Кирьят-Моше в Иерусалиме. Преподает также иудаизм для широкой публики в центре Рош Йехуди, в Маханаим и других местах.

Являлся также одним из лидеров религиозно-сионистской фракции Ликуда «Еврейское руководство» (Манхигут йегудит).

В феврале 2015 года оставил Ликуд и перешёл в партию «Еврейский Дом».

Считает что иудаизм нельзя считать «только лишь религией» (в западном смысле слова, как узкая специальная часть жизни), это скорее «еврейская цивилизация и национальная идея».

Биография 
Рав Ури Шерки родился в Алжире в 1959 году. Вскоре после этого его семья переехала во Францию, откуда в 1972 году он репатриировался в Израиль. Учился в иешиве Натив Меир, затем у рава Цви-Иехуды ха-Коэна Кука в иешиве Мерказ ха-Рав, а также у рава Иехуды-Леона Ашкенази (Маниту), рава Меира Иехуды Геца (раввина Стены плача) и каббалиста рава Шломо-Биньямина Ашлага.

Опубликованные работы 
 1995 — перевод книги «שיבת ציון-נס לעמים» рава д-р Авраама Ливни
 1998 — «חירות ואור» («Свобода и свет») посвящённая Хануке
 1998 — «טוב הארץ» («Земля добрая»), посвящённая Ту би-Швату
 1998 — «שירת האידיאות», посвящённая Песни Песней
 1999 — молитвенник «בית מלוכה» для Дня независимости Израиля и Дня Иерусалима
 1999 — «שואה ושאלה», посвящённая посту Десятого тевета
 2002 — «ואמונתך בלילות», о произнесении молитвы Галель в День независимости Израиля
 2006 — «גאל ישראל», об Избавлении (посвящено памяти рабби Иехуды-Леона Ашкенази (Маниту))
 2006 — «עיון תפילה», посвящённая благословениям Шма и Амида)
ון תפילה — על ברכות ק"ש ותפילת עמידה 2006
 2007 — «בהמצאו», о раскаянии
 2008 — сборник статей «זית רענן»
 2008 — о трактате «Шмона праким» («Восемь глав») Рамбама

См. также 
 Религиозный сионизм

Примечания

Ссылки 
 Сайт рава Шерки
 Переводы лекций р. Ури Шерки на русский язык на сайте «Ontario14»: 
 Переводы книги р. Ури Шерки «Изравиль и человечество» на русский язык:  (Перевод и редакция — П. Полонский)
 Рав Ури Амос Шерки (אורי עמוס שרקי) — выдающийся израильский раввин религиозно-сионистского направления